Oktjabr'skoe 
 Oktjabr'skoe, in Ossezia
 Oktjabr'skoe, nell'Oblast' autonoma ebraica
 Oktjabr'skoe, nell'Oblast' di Čeljabinsk
 Oktjabr'skoe, nell'Oblast' di Orenburg

Pagine correlate 

 Oktjabr'skij
 Oktjabr'skij rajon
 Rivoluzione d'ottobre